Spurzheim ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Spurzheim (1810–1872), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johann Spurzheim (1776–1832), deutscher Arzt und Phrenologe